Землекоп:
 Землекоп — строительный рабочий, выполняющий земляные работы.
 «Землекоп» — компьютерная игра.

См. также 

 Семейство Землекоповые:
 Голый землекоп — млекопитающее.
 Кливина-землекоп — жук.
 Паук-землекоп — паук.
 Ящерица-землекоп — ящерица.
 Печник-землекоп — птица.